FHN steht als Abkürzung für:
 Bahnhof Hanau Nord
 Fachhochschule Nordhausen, heutige Hochschule Nordhausen
 First Horizon National
 FitzHugh-Nagumo-Modell

FHN